Arcsys est un logiciel d'archivage électronique édité par la société Infotel.

Présentation 
La plate-forme Arcsys est un produit multi-plate-forme permettant l'archivage d'objets numériques en appliquant des politiques de différentes natures : conservation (définition de la durée de vie des archives), stockage (stockage sur bandes magnétiques, disque, cloud compatible S3; définition de copies multiples), indexation (mots-clés, full text sur les documents Elasticsearch), validation de formats, chiffrement (possibilité d'utilisation d'un HSM pour le chiffrement des données). Il s'appuie notamment sur une base de données relationnelle Oracle, MySQL/MariaDB, PostgreSQL ou SQLServer et sur un serveur web pour l'interface d'administration et de consultation. 

Arcsys dispose d'options telles que l'archivage de fichiers AFP ou l'interfaçage avec des outils de gestion documentaire externes ; des modules optionnels permettent aussi l'utilisation de bordereaux XML pour l'archivage ou l'extraction de données. Un jeu d'API basé sur le protocole REST permet l'extensibilité du produit.

Notes et références

Liens externes 
 infotel.com
 arcsys-software.com
https://arcsys.infotel.com/

Arcsys
Arcsys
Arcsys
Arcsys